Віла-де-Рей (, «королівське містечко») — португальська власна назва.

Топоніми

Віла-де-Рей — муніципалітет.
 Віла-де-Рей (парафія)